skutek w relacji przyczynowo-skutkowej
 skutek uboczny
 skutek prawny